Municipio de Lone Pine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lone Pine (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Lone Pine (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.